

Хронологическая таблица

Примечания 

Боливия
Шахматы в Боливии
Чемпионаты Боливии